Die Divizia B 1950 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die beiden Staffelsieger Dinamo Orașul Stalin und Știința Cluj stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
In diesem Jahr wurde die Umstellung des Spielbetriebes auf den Kalenderjahrmodus beschlossen. Das Format wurde zwar beibehalten, die Anzahl der Vereine jedoch von vierzehn auf zwölf reduziert.

Die Sieger der beiden Gruppen stiegen in die Divizia A auf. Die jeweils letzten zwei Vereine stiegen ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1950 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1950
1950